Ben McLachlan – tennista neozelandese naturalizzato giapponese
 Robert McLachlan – entomologo inglese
 Sarah McLachlan – cantautrice canadese

Pagine correlate 
 MacLachlan